Первая лига Белоруссии по футболу 2020 — 30-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Первой лиги.

Регламент 
В чемпионате принимают участие 14 команд. Турнир проходит в два круга. Команды, которые заняли 1-е и 2-е место, получают право на выход в Высшую лигу. Команда, занявшая 3-е место, сыграет переходные матчи с 14-ой командой Высшей лиги. Победитель переходных матчей получает право на участие в чемпионате среди команд Высшей лиги футбольного сезона 2021 года. Напрямую из первой лиги не вылетит ни одна команда. Занявшее последнее место команда проведет переходные матчи с третьим призером второй лиги.

Решением АБФФ матчи 15-го тура проходили без зрителей.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, покинувшие первую лигу 
  «Белшина» (1-е место, выход в Высшую лигу)
  «Смолевичи» (2-е место, выход в Высшую лигу)
  «Рух» (3-е место, выход в Высшую лигу)
  «Барановичи» (15-е место, вылет во Вторую лигу)

Клубы, пополнившие первую лигу 
  «Гомель» (15-е место в Высшей лиге)
  «Арсенал» (1-е место, повышение из Второй лиги)
  «Ошмяны-БГУФК» (2-е место, повышение из Второй лиги)

По регламенту в Первой лиге должны играть 16 команд, но покинувшие в предыдущем сезоне Высшую лигу Дняпро (Могилёв) и Торпедо (Минск) были расформированы . Занять освободившиеся места федерация пригласила 3-ю и 4-ю команды Второй лиги Молодечно и Андердог (Чисть). Но 13 февраля Молодечненский райисполком принял решение объединить эти команды для оптимизации финансирования, а в начале марта основной спонсор Андердога вышел из проекта, в результате чего в Первой лиге осталось 14 команд.

11 марта стало известно, что команда НФК (Минск) получила разрешение на использование своего исторического названия «Крумкачы».

Клубы-участники

Стадионы

Тренеры и капитаны команд

Иностранные игроки 
Из статуса легионера выведены футболисты, которые постоянно проживали в Беларуси и выступали здесь на протяжении трех лет до достижения 25-летнего возраста. Ранее исполком АБФФ принял решение не считать россиян, а также иностранных студентов белорусских ВУЗов легионерами в чемпионате страны.

Турнирная таблица

Переходные матчи за право выступать в Первой лиге в сезоне 2021 

|}

Статистика сезона

Бомбардиры

Гол+пас

Ассистенты

Сухие матчи (вратари) 

 Источник championship.abff.by

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2020
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2020
 Кубок Белоруссии по футболу 2019/2020

Примечания 

Первая лига Белоруссии по футболу
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2020
Спорт в Белоруссии в 2020 году